Paschoud ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Paschoud (1877–1949), Schweizer Politiker (FDP)
 Claude-Curdin Paschoud (* 1994), Schweizer Eishockeyspieler
 David Paschoud (1845–1924), Schweizer Politiker (FDP)
 François Paschoud (1938–2022), Schweizer Althistoriker
 Maurice Paschoud (1882–1955), Schweizer Politiker (FDP) und Hochschullehrer